Exmor – це назва технології фірми Sony, реалізованої на деяких із КМОН фотоматрицях. Вона виконує аналогово/цифрове перетворення сигналів на кристалі і двоступінчасте зниження шуму паралельно кожному стовпці КМОН.

Історія 
У жовтні 2015 року Sony Semiconductor Solutions була створена як компанія, яка повністю належить групі, щоб закріпити бізнес із сенсорами зображення КМОН та інтегрувати бізнес-операції Sony Group, пов’язані з напівпровідниками. Після реєстрації всі датчики Exmor розроблені та виготовлені компанією.

14 травня 2020 року було анонсовано інтелектуальний датчик зору зі словами: «перший у світі датчик зображення, оснащений функцією обробки штучного інтелекту». Новий датчик відрізняється від попередніх датчиків Exmor RS процесором з штучним інтелектом і пам’яттю, що зберігає моделі штучного інтелекту, включені в складений логічний шар для аналізу зображень у реальному часі та миттєвого вилучення метаданих із RAW зображення. На виході були ідентифіковані лише номери моделей, і не було підтверджено, чи має датчик іншу назву.

Версії 
Exmor R — це версія КМОН-датчика зображення Sony із заднім підсвічуванням.  Exmor R представлений 11 червня 2008 року і був першою у світі серійною реалізацією технології датчиків із зворотним засвіченням. Sony стверджує, що Exmor R приблизно вдвічі чутливіший, ніж нормальний фронтально-освітлений датчик. Ця КМОН-матриця застосовується в ряді мобільних телефонів і фотоапаратів від Sony, а також Apple iPhone (наприклад, 4S і 5), і в багатьох інших пристроях. Датчик, виконаний за технологією зворотного засвітлення, такий як Exmor R, дозволяє камері смартфона не тільки робити більш деталізовані знімки при тому ж освітленні, що й раніше, але і в цілому захоплювати зображення при значно меншому рівні освітлення, ніж з використанням датчиків попереднього покоління.

Спочатку Exmor R був обмежений невеликими датчиками для техніки споживчого рівня – відеокамер, компактних фотокамер та мобільних телефонів, але 10 червня 2015 року у продажу з'явилися повнокадрові бездзеркальні камери Sony ILCE-7RM2, у яких використовується КМОН-матриця Exmor R® з фізичним розміром 35 ,9×24,0 мм і роздільною здатністю 42 ефективних мегапікселя.

Exmor RS є товарним знаком Sony Corp. Ця технологія стала подальшим розвитком лінійки Exmor. Першою фотоматрицею з лінійки Exmor RS стала ISX014, представлена Sony у жовтні 2012 года. У ній застосований КМОН - сенсор компактних розмірів з високою роздільною здатністю та високою продуктивністю. Він відрізняється підтримкою HDR під час зйомки відео та наявністю білого субпікселя, що забезпечує підвищену яскравість зображення під час зйомки в умовах слабкого освітлення (схема WRGB, як у дисплеях деяких смартфонів Sony). Згодом Sony анонсувала перший 3-шаровий КМОН-сенсор із стекуванням, який додав масив осередків DRAM у середині.

Список датчиків Exmor

Список датчиків Exmor R 
З підсвічуванням + не укладається.

Список датчиків Exmor RS 
Із заднім підсвічуванням + складений.

Список модулів візуалізації Exmor

Див. також 
 Bionz 
 HAD CCD
 Expeed 
 Toshiba CMOS
 ISOCELL
 OmniVision

Джерела 

Sony
Фототехніка
Відеотехніка
Цифрова фотографія
Технології кіно та відео